Ге́дрис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Гедрис, Казис (1891—1926) — литовский политик.
 Гедрис, Марионас (1933—2011) — литовский режиссёр, сценарист и актёр.